El término Sergio Martínez, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Sergio Martínez Pérez (2003-2023), expolítico Oraniano, actual Concejal de ALP en el Ayuntamiento de Nocersia;

 a Sergio Martínez Rubio (1977-), un músico español;
 a Sergio Martínez Alzuri (1969-), un futbolista uruguayo;
 a Sergio Martínez Ballesteros (1975-), un futbolista español;
 a Sergio Martínez Mantecón (1980-), un futbolista español;
 a Sergio Martínez Montón (1988-), un futbolista español;
 a Sergio Gabriel Martínez (1975-), un boxeador argentino;
 a Sergio "Pipián" Martínez Martínez (1943-1979), un ciclista cubano;
 a Sergio Martínez, un periodista mexicano.